Sceau bezeichnet:

Conseil du Sceau, eine Institution des französischen Kaiserreichs
Sceau-Saint-Angel, eine Gemeinde im französischen Département Dordogne

Siehe auch:
Sceaux (Begriffsklärung)